Пито́мник может означать:

 Питомник растений — место или заведение для выращивания и разведения растений, а также опытный участок, на котором производится их изучение.
 Питомник животных — место или заведение для выращивания и разведения животных, а также опытный участок, на котором производится их изучение.

Населённые пункты

Россия 
 Питомник — посёлок в Медвежьегорском районе Карелии.
 Питомник — посёлок в Купинском районе Новосибирской области.
 Питомник — микрорайон города Всеволожска Ленинградской области.
 Питомник — посёлок в Марьяновском районе Омской области.

Украина 
 Питомник — посёлок в Конотопском районе Сумской области.
 Питомник — посёлок в Дергачёвском районе Харьковской области.
 Питомник — посёлок в Чаплинском районе Херсонской области.

Другое 
 Питомник — бывший аэродром в Волгоградской области. Один из основных аэродромов, использовавшихся Вермахтом во время Сталинградской битвы.

См. также 
 Плодопитомник
 Рыбопитомник